La désignation « Charles-Louis d’Autriche » peut faire référence à :
 Charles-Louis d’Autriche (1771-1847), duc de Teschen, fils de l’empereur Léopold  du Saint-Empire ; 
 Charles-Louis d’Autriche (1833-1896), fils de l’archiduc François-Charles d’Autriche et petit-fils de François  d’Autriche ;
 Charles-Louis d’Autriche (1918-2007), quatrième fils du dernier empereur d’Autriche-Hongrie Charles  et de l’impératrice Zita.